Joniec (plaats), plaats in Polen
 Joniec (gemeente), gemeente in Polen